Зевник — устройство пружинного типа, позволяющее зафиксировать пасть хищной рыбы в раскрытом состоянии. Используется рыболовами для облегчения вытаскивания крючка изо рта рыбы.
 Зевник — общее название для предметов или аксессуаров для блокирования речи человека. (см. также Кляп).